Radioactive steht für:

 Radioactive (Album), zweites Soloalbum des Rappers Yelawolf
 Radioactive (Rockprojekt), Rockprojekt von schwedischen und US-amerikanischen Musikern
 Radioactive, Lied der Band Imagine Dragons (2013)
 Radioactive, Lied der Band The Firm (1985)
 Radioactive, Originaltitel des romantischen Filmdramas Marie Curie – Elemente des Lebens von Marjane Satrapi